Granada puede hacer referencia a:

Biografía 
Alejandro Granda, tenor peruano.
Bienvenido Granda, cantante cubano.
Chabuca Granda, compositora y poetisa peruana.
Félix Granda Buylla, sacerdote, artista y empresario español y asturiano del siglo XX, fundador de Talleres de Arte S. A. (más tarde Talleres de Arte Granda).
 Fernando Granda, pintor colombiano del siglo XX.
Julio Granda , ajedrecista peruano.
Don Pelayo , rey Asturiano

Toponimia
Granda (Gijón), una parroquia del concejo asturiano de Gijón, en España.
Granda (Siero), una parroquia del concejo asturiano de Siero, en España.
Granda (Las Regueras), una aldea de la parroquia de Trasmonte en el concejo asturiano de Las Regueras.